Ла Сијемпре Вива има више значења:

 Ла Сијемпре Вива (Сан Хуан Тепосколула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијемпре Вива (Сан Лорензо Албарадас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијемпре Вива (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику